

Geografia

Svizzera 
 Valeyres-sous-Montagny – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Valeyres-sous-Rances – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Valeyres-sous-Ursins – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)